De Lei Alberigs Museumkapel is een kunstmuseum in de Nederlandse stad Venlo in het noorden van de provincie Limburg.

Locatie 
Het museum is gevestigd in de kapel van het voormalige Zusters van Liefdeklooster even ten noorden van de Venlose binnenstad, in de wijk Meeuwbeemd. Dit klooster werd in 1960 door de zusters in gebruik genomen, nadat zij circa 100 jaar lang een pand aan de Grote Kerkstraat hadden bewoond. Een Mariabeeld in de tuin van het voormalige klooster herinnert nog aan deze tijd. Rond 1990 vertrokken de zusters uit Venlo, waarna het klooster enige tijd heeft leeggestaan. De noord- en noordelijke oostvleugel werd na de eeuwwisseling gekocht door een assurrantiekantoor en de kapel, die de zuidelijke oostvleugel behelsde, is momenteel in gebruik als de Lei Alberigs Museumkapel.

Lei Alberigs 
De kerncollectie van het museum bestaat uit de gehele verzameling van de Venlonaar Lei Alberigs (1921-1998). Hij was directeur van de Culturele Dienst Venlo, een functie waarin hij het beleid voerde over het Cultureel Centrum, dat in de Begijnengang in de Openbare Bibliotheek gevestigd is geweest, het Museum Van Bommel Van Dam en het voormalige cultuur- en poppodium de Prins van Oranje.

Collectie 
Anders dan gebruikelijk zijn de tentoongestelde werken te koop. Het museum heeft voornamelijk schilderijen van Venlose schilders, aangevuld met schilderijen en kleine beeldjes van andere kunstenaars, zowel nationaal als internationaal. Van de bekende Venlose schilder Jean Laudy is een groot aantal werken in de gepresenteerde collectie aanwezig. Verder horen werken van onder anderen Sef Moonen en Albert Grosfeld tot de vaste collectie.

Stichting 
Conservator van de museumkapel is Maria Adams, die tevens verbonden is aan het Kunstencentrum Venlo en Omstreken. Verder is het beheer van het museum in handen van een stichting. De museumkapel is slechts enkele uren per week geopend, en wel op donderdag van 11.00 tot 15.00 uur.

Externe links 
 Artikel in wijkkrant
 Museum De Wieger

Museum in Venlo
Kunst in Venlo
Kunstmuseum in Nederland